Henry Grew (1781-1862), un enseignant anglais et un écrivain chrétien ;
 John Grew (1940-), un organiste, claveciniste, et professeur canadien ;
 Joseph Grew (1880-1965), un diplomate américain ;
 Nehemiah Grew (1641-1712), un botaniste et médecin britannique.